Asn kan syfta till:

Asn ‒ en kemisk förening som är en byggsten i proteiner, se Asparagin
ASN.1 ‒ ett standardiserat formellt språk som används för att representera data på ett implementationsoberoende sätt
Autonomous System Number - Ett nummer som identifierar Internetleverantörer.